L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies ou OEDT (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ou EMCDDA en anglais) est l'agence européenne qui centralise les informations relatives aux drogues et à la toxicomanie. Créé en 1993 et basé à Lisbonne, il est pleinement opérationnel depuis 1995.

Son objectif est de fournir des informations fiables et comparables sur les drogues aux politiques, aux chercheurs et aux spécialistes afin qu'ils puissent avoir une information actualisée du sujet et y proposer des réponses adéquates.

Il a mis en place le réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies ou Reitox, ce réseau est constitué de points focaux nationaux qui permettent de recueillir les informations dans l'ensemble de l'Union européenne. 

Le système d’alerte précoce permet la détection de nouvelles drogues synthétiques, d'évaluer leurs risques potentiels pour que le Conseil de l'Union européenne puisse adopter des décisions concernant la réglementation et la pénalisation dans l’ensemble des États de l’Union.

Références

Compléments

Articles connexes
 Institut de santé publique
 Observatoire français des drogues et des toxicomanies

Lien externe 
 Site officiel

Agence de l'Union européenne
Association ou organisme lié à la toxicomanie
Organisme fondé en 1993
1995 dans l'Union européenne
Santé à Lisbonne